Прави́тельство Жо́ржа Бидо́ () — французский кабинет министров во главе с Жоржем Бидо:

 в переходный период от Третьей к Четвёртой республике, период Временного правительства после освобождения от нацистских оккупантов (сент. 1944 — янв. 1947):
 правительство Жоржа Бидо (1) — с 24 июня по 28 ноября 1946 года.

 периода Четвёртой республики:
 правительство Жоржа Бидо (2) — с 28 октября 1949 по 7 февраля 1950 года;
 правительство Жоржа Бидо (3) — с 7 февраля по 24 июня 1950.

Правительство Франции